Het seizoen 2012–2013 van FC Den Bosch was het 46ste jaar in het bestaan van deze Nederlandse betaaldvoetbalclub uit de gelijknamige stad. De club kwam uit in de Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. Onder leiding van trainer-coach Jan Poortvliet, bezig aan zijn eerste seizoen in Noord-Brabant, eindigde FC Den Bosch op de elfde plaats in de eindrangschikking. Tom van Weert maakte de meeste doelpunten van de selectie: hij scoorde 17 maal.

Selectie

Technische staf 
  Jan Poortvliet (hoofdtrainer)
  Jan van Grinsven (assistent-trainer)
  Arnold Scholten (assistent-trainer)

Doel 
  16. Bruno Appels (contract tot 2014)
  31. Simon van Beers (amateur)
  1. Kevin Begois (contract tot 2013)
  41. Petar Stošković (amateur)

Verdediging 
  4. Jelle De Bock (contract tot juli 2014)
  21. Joey Brock (contract tot juli 2014)
  13. Jeffrey Buitenhuis (contract tot juli 2014)
  5. Daan van Dinter (contract tot juli 2013)
  3. Tim Hofstede (contract tot juli 2014)
  37. Tufan Koca (amateur)
  15. Moreno Rutten (amateur)
  24. Mike Scholten (amateur)
  2. Justin Tahapary (contract tot juli 2014)
  18. Sander van Weert (amateur)

Middenveld 
  26. Maarten Boddaert (contract tot juli 2014)
  24. Bassou Boulghalgh (amateur)
  6. Bart van Brakel (contract tot juli 2013)
  10. Benjamin van den Broek (contract tot juli 2013)
  14. Hasan Kilic (contract tot juli 2014)
  19. Rinke Pennings (contract tot juli 2013)
  27. Teun Sebregts (amateur)
  23. Wouter de Vogel (contract tot juli 2013)
  25. Julian Willems (amateur)
  22. Ilias Zaimi (contract tot juli 2014)

Aanval 
  8. Istvan Bakx (contract tot juli 2014)
  25. Anthony Biekman (amateur)
  17. Emre Bilgin (amateur)
  20. Enzio Boldewijn (contract tot juli 2013)
  8. Anthony van den Hurk (amateur) (*)
  9. Ralf Seuntjens (contract tot juli 2014)
  28. Jordy Thomassen (amateur)
  7. Jeffrey Vlug (contract tot juli 2013)
  12. Tom van Weert (contract tot juli 2014)
  11. Randy Wolters (contract tot juli 2014)
(*) In de winterstop vertrokken naar FC Eindhoven

Mutaties

Vertrokken

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Den Bosch
 2012/13